The Man with Two Faces – film del 1934 diretto da Archie Mayo 
Gongpoui ijongingan  (titolo inglese: The Man with Two Faces) – film del 1975 diretto da Yong-min Lee
The Man with Two Faces – film del 2008 diretto da James Ian Mair